PLK steht für:
 Point Lookout (MO, USA) im IATA-Code
 Polska Liga Koszykówki, die Polnische Basketball-Liga
 Polskie Linie Kolejowe, polnisches Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 Postlagerkarte, einen Begriff aus dem Postwesen
 Pražský lingvistický kroužek, tschechischer Name der Prager Schule der Sprachwissenschaft
 Proteinkinase PLK1, ein Enzym
 Psychiatrisches Landeskrankenhaus, alte Bezeichnung des Psychiatrisches Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch 
 Pulkovo Airlines (ICAO-Code), Fluglinie
 PLK (Rapper), ein französischer Rapper

plk steht für:
 Kohistani Shina (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Abkürzung